Sayda kan syfta på:

Geografi

Libanon 

 Sayda (guvernementshuvudort), Mohafazat Liban-Sud, 
 Caza de Saida, distrikt, Mohafazat Liban-Sud,

Tyskland 

 Sayda, Tyskland – kommun i Sachsen 

Robotskapade Libanonförgreningar